Pikaboo é um programa infantil do Canal Panda exibido em 2009.
.

Personagens 
 Pikaboo
 Esquilo
 Coelho
 Pato
 Cão
 Esquilito
 Caragueijo

Miniprogramas do Canal Panda
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2008
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2008
Programas de televisão em língua portuguesa